Indianapolis 500 1964 je bila oseminštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1964.

Rezultati

1964 v športu
1964